

Sigle 
Vehicle Identification Number  – numero di identificazione del veicolo o numero di telaio

Codici 
VIN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Vinnycja (Ucraina)
vin – codice ISO 639-3 della lingua vinza